Een verkeersweg:
 N823 (België)
 N823 (Frankrijk)
 N823 (Nederland), zie Provinciale weg 823

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing